Dobro Polje je pogosto krajevno ime.

Slovenija

Naselja 
 Dobro Polje, Radovljica 
 Dobropolje, Ilirska Bistrica

Drugo 
 Dobropolje (polje), kraško polje

Srbija 
 Dobro Polje, Crna Trava 
 Dobro Polje, Boljevac

Bosna in Hercegovina 
 Dobro Polje, Kalinovik

Glej tudi 
 Doropolje
 Dobrepolje (razločitev)